Saint-Pellerin puede referirse a: 

 Saint-Pellerin, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Saint-Pellerin, comuna francesa situada en Mancha.